Андрей Александрович Алексе́ев:
 Алексеев, Андрей Александрович (род. 1987) — российский биатлонист.
 Алексеев, Андрей Александрович (род. 1988) — российский хоккеист.